I Disneyland Hotel sono i principali hotel in quattro dei complessi Disney nel mondo.

Disneyland Resort

Il Disneyland Hotel ad Anaheim (California), Stati Uniti, aprì nel 1955, senza essere di proprietà della Disney, che l'acquisì nel 1988. Quando Walt Disney costruì Disneyland nel 1955, i costi per la sua costruzione superarono di 17 milioni di dollari il preventivo, perciò Disney non ebbe sufficienti fondi per costruire e gestire anche l'hotel. Walt Disney si accordò con Jack Wrather per la costruzione e la gestione dell'hotel. Il contratto diede a Wrather i diritti per l'esclusività, nello Stato della California, dell'uso del nome Disneyland Hotel fino al 2054.

Quando Michael Eisner divenne consigliere ed amministratore delegato della Walt Disney Productions nel 1984, volle disperatamente trovare un modo per scogliere l'accordo con Wrather, così da portare il Disneyland Hotel sotto la gestione della Walt Disney Company. Però ogni volta che Wrather veniva avvicinato dalla Disney con una tale proposta, la sua risposta era sempre negativa, in quanto considerava quel contratto molto vantaggioso per lui.
Ma dopo la morte di Jack Wrather, la Walt Disney Company comprò l'intera Wrather Corporation. Con questa acquisizione, la Disney non ottenne soltanto il Disneyland Hotel, ma anche la nave RMS Queen Mary a Long Beach ed i diritti per il The Lone Ranger. Queste ultime proprietà furono però vendute dalla Disney qualche tempo dopo.

L'hotel è composto da tre torri ed altri edifici più piccoli. Fino al 2001, la Disneyland Monorail portava gli ospiti fino alla lobby dell'hotel. Con l'apertura dell'area commerciale Downtown Disney, la monorotaia approda in quest'area.

Ristoranti
 Goofy's Kitchen
 Granville's Steak House
 Hook's Pointe

Disneyland Resort Paris

Il Disneyland Hotel di Disneyland Paris a Marne-la-Vallée, Francia è stato inaugurato nel 1992 assieme al parco ed è stato creato seguendo uno stile vittoriano, con una facciata esterna tutta rosa. Gli ospiti che visitano il Disneyland Park devono passare sotto le arcate dell'hotel per raggiungere la loro destinazione. È il più lussuoso ed esclusivo hotel di Disneyland Paris.

Originariamente doveva essere realizzata la sola facciata dell'attuale Hotel, come portale d'ingrasso al parco. In fase di realizzazione si iniziarono ad aggiungere particolari su particolari, fino a far divenire la semplice struttura bidimensionale una vera e propria "attrazione". Gli sviluppatori ne rimasero affascinati, seppur nella difficile situazione di un notevole ammanco finanziario sul progetto originario dell'intero complesso. Così fu proposto di ultimare comunque le opere ed i ritocchi all'opera vittoriana trasformandola in un nuovo albergo (nel progetto originario ne erano previsti solo sei) in grado di autofinanziare il proprio costo. Così fu e, in appena tre anni, il Disneyland Hotel ripagò i suoi costi rimanendo a tutt'oggi una delle maggiori entrate "attive" del Resort e vincendo il premio come "miglior Hotel" della catena alberghiera Disneyland nel Mondo. Il Disneyland Hotel racchiude in sé, oltre a tutti i lussi in esso contenuti, una zona altamente Vip, denominata "Castle Club" ed accessibile solo con una speciale chiave magnetica attraverso due ascensori dedicati che immettono direttamente alle porte del Parco. In questa zona lussuosissima si trovano le Suite dell'albergo e la sua regina incontrastata (anche per gli altri parchi nel mondo) la Suite Presidenziale "The Sleeping Beauty" che con i suoi 187 m² e le enormi vetrate che dominano sul Castello può regalare un soggiorno indimenticabile solo a pochi eletti che possono permettersene il costo.

Hong Kong Disneyland Resort

Il terzo Disneyland Hotel è stato inaugurato il 12 settembre 2005 nel Hong Kong Disneyland Resort presso Penny's Bay, nell'isola di Lantau a Hong Kong. Il tema dell'hotel è quello di una piantagione tropicale di cotone, ed è situato vicino alla Disneyland Harbour. L'apertura è avvenuta in contemporanea con l'inaugurazione del parco Hong Kong Disneyland. L'hotel, così come altri edifici del parco, è stato costruito usando la tecnica feng shui. Il progetto si basa su quello seguito per il Disneyland Hotel di Disneyland Paris.

Tokyo Disney Resort 

Il quarto Disneyland Hotel al mondo è stato inaugurato l'8 luglio 2008 e si trova direttamente di fronte al parco Tokyo Disneyland nel Tokyo Disney Resort. L'hotel è stato progettato per riflettere lo stile architettonico vittoriano dei primi anni del XX secolo e per fondersi con l'area del World Bazaar di Tokyo Disneyland, la stazione della monorotaia e l'area d'ingresso principale.

Disney
Alberghi della Francia
Alberghi degli Stati Uniti d'America
Alberghi di Hong Kong